Пригов — фамилия.

Известные носители:

 Пригов, Дмитрий Александрович (1940—2007) — русский поэт, художник-график, скульптор.
 Пригов, Семён Александрович (1889—1938) — советский юрист, работник органов юстиции и прокуратуры, прокурор Саратовского края (1934—1937).